NHK-Pokal (engl. NHK Cup) steht für:
 den NHK-Pokal, einen internationalen Eiskunstlaufwettbewerb in Japan, englisch NHK Trophy
 den NHK-Pokal (Shōgi), ein jährliches Shōgiturnier in Japan
 den NHK-Pokal (Go), ein jährliches Goturnier in Japan
 den NHK-Pokal (Turnen), einen Turnwettbewerb in Japan, zugleich nationales Qualifikationsturnier für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele
 den NHK-Pokal (Skispringen), einen jährlich in Sapporo ausgetragenen nationalen japanischen Wettbewerb im Skispringen
 den NHK-Pokal, zwischen 1960 und 1962 einen nationalen japanischen Wettbewerb im Rugby Union, heute die Japanische Rugby-Football-Meisterschaft
 den NHK-Pokal (Pferderennen), einen zwischen 1953 und 1995 beim Tōkyō Yūshun, dem Japan-Derby, vergebener Preis